Михаи́л Булдако́в:
 Булдаков, Михаил Григорьевич (1918—1975) — гвардии капитан, командир батальона, Герой Советского Союза.
 Булдаков, Михаил Матвеевич (1766—1830) — русский предприниматель и путешественник, организатор кругосветных экспедиций.